Бара де Навидад има више значења:

 Бара де Навидад (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бара де Навидад (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику